Ibrahim Diallo peut désigner :
 Ibrahim Diallo (1996-), footballeur malien ; 
 Ibrahim Diallo (1998-), joueur français de rugby à XV.